La rivière du Nord est un hydronyme et toponyme courant au Canada dans la province du Québec. On le trouve aussi dans la province canadienne du Nouveau-Brunswick.

Canada

Hydronyme 

 rivière du Nord, cours d'eau du nord-est du Nouveau-Brunswick.

 rivière du Nord, affluent de la rivière Muskrat (versant de la rivière Saint-François), dans la municipalité d'Adstock, dans la MRC des Appalaches, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches  ;
 rivière du Nord, cours d'eau de la MRC de Montmagny, dans la région administratives de Chaudière-Appalaches ;
 rivière du Nord, cours d'eau de la municipalité de Chertsey, dans la MRC de Matawinie, dans la région administrative de Lanaudière ;
 rivière du Nord, cours d'eau des Laurentides ;
 rivière du Nord, cours d'eau du Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec ;
 rivière du Nord, affluent du lac Frémont dans la région administrative de la Mauricie ;
 rivière du Nord, affluent de la rivière Ouareau, coulant dans la région administrative des Laurentides ;
 rivière du Nord, affluent de la rivière Alex, coulant dans la région Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
 rivière du Nord, affluent de la rivière Dumoine, coulant dans le territoire non organisé du Lac-Nilgaut.

Toponyme 

 La Rivière-du-Nord, municipalité régionale de comté (MRC).

Arts 
 Rivière du Nord, pochade du peintre canadien ontarien Tom Thomson, datant de 1914.

Notes et références